Scat steht für:
 Scat, eine spezielle Form des Gesangs im US-amerikanischen Gospel und im Jazz
 eine Sexualpraktik, siehe Koprophilie

SCAT steht für:
 SCAT Airlines, kasachische Fluggesellschaft
 Flughafen Desierto de Atacama (ICAO-Code), chilenischer Flughafen

S.C.A.T. steht für:
 S.C.A.T., Società Ceirano Automobili Torino

Abkürzung